Тры́ндины — старинный старообрядческий род, проживавший в Москве.

Трындины были первыми русскими оптиками, купцами и промышленниками. Фирма «Е. С. Трындина С-вей», была одной из крупнейших компаний дореволюционной России, производившей оптические, физические, геодезические приборы, учебно-наглядные пособия и медицинские инструменты.

Магазин фирмы, а также производство, располагался в Москве на улице Большая Лубянка в нынешнем здании № 13.

На Рогожском кладбище в Москве по сей день сохранился один из фамильных участков семьи Трындиных.

Представители рода Трындиных 
 Сергей Семенович Трындин
 Родоначальник семьи Трындиных в Москве, крестьянин, старообрядец, пришедший в Москву из Владимирской губернии. Работал в Москве в Московском университете механиком; известно, что он обучался изготовлению приборов в физическом кабинете университета. В середине 1780-х годов он основал мастерскую по изготовлению и ремонту физических и математических инструментов, впоследствии преобразованную в фирму «Е. С. Трындина С-вей». В 1831 года на московской мануфактурной выставке в разделе физических и математических инструментов был представлены нивелир, астролябию, часы солнечные, циркули в футлярах, барометры, термометры и другие приборы, изготовленные предприятием Трындина. По итогам выставки продукция была отмечена золотой медалью. Был женат на экономической крестьянке Евдокии Нестеровне (1759 — 17.11.1831). Имеются сведения о трёх их сыновьях: Матвее, Абраме и Егоре. После смерти отца Абрам и Егор стали владельцами мастерской, располагавшейся в то время на Кузнецком мосту, в доме Голицына. В конце 1853 года братья разделили семейное предприятие: Абрам Сергеевич приобрёл дом на Мясницкой улице, где совместно с сыном Иваном он создал новое оптическое предприятие; отцовская мастерская перешла к Егору Сергеевичу.

 Абрам Сергеевич Трындин (1794 — 25.9.1856)
 с 1846 года — купец III гильдии. А.Максимович в «Обозрении выставки Российских Мануфактурных изделий в Санкт-Петербурге в 1849 году» указывал: «Старейший московский фабрикант разных геодезических, физических, чертежных и других приборов А.С. Трындин известен своими изделиями в Москве и внутри Империи. В продолжении с лишком 40 лет он приобретал покупателей между казёнными учебными заведениями и между частными лицами. Выписывая из-за границы оптическое стекло в массе, он сам его обделывает, шлифует, полирует и прилаживает сообразно назначению. Очень простительно, что его теодолиты не могут удовлетворять требованиям людей, занимающихся работами высшей геодезии; у него нет дорогих делительных машин из Мюнхенских или Венских мастерских. Во всяком случае, А.С. Трындин добросовестно трудится на пользу учащегося юношества и посильно удовлетворяет заказам на такие приборы, которые введены в употребление в некоторых промышленных производствах». В это время в мастерской трудилось 25 человек. С 1855 года поселился «в Мясницкой части, в приходе церкви архидиакона Евпла на Мясницкой улице в своём доме». Был женат на Прасковье Петровне (1800—1848)
 Иван Абрамович Трындин (1832—9.1.1873)
 С 1855 года — купец III гильдии. После того как основанная совместно с отцом фирма пришла в упадок он преподавал геодезию в Константиновском межевом институте. С 1857 года был женат на Наталье Ивановне Бутиковой (1839—1915), дочери Московского купца I гильдии Ивана Петровича Бутикова. 
 Егор Сергеевич Трындин (6.2.1806 — 29.12.1868) 
 С 1858 года — купец III гильдии. В этом же году он купил за 50 тысяч рублей серебром у поручика лейб-гвардии конного полка В. Г. Безобразова каменный двухэтажный дом с двором и надворными строениями по улице Лубянке (ныне дом № 13 ). Затем им был приобретён соседний участок со стороны Большого Кисельного переулка с двухэтажным каменным домом, принадлежавший московскому цеховому И. Ф. Кинсту. В 1862 году Е. С. Трындин перевёл в своё новое владение магазин и мастерскую. В 1866 году на месте мелких построек по Большому Кисельному переулку началось возведение каменного двухэтажного здания. Был женат на мещанке на Елизавете Кондратьевне Шепелевой (?.9.1818 — 30.4.1860), имел пятнадцать детей, из которых до взрослых лет дожили трое: Мария (1839—?), Сергей и Петр. В 1869 году, после смерти отца, его сыновья, Сергей и Пётр, открыли фирму «Е. С. Трындина С-вей».
 Сергей Егорович Трындин (10.9.1847 — 14.7.1915)
 В 1888 году получил звание Потомственного почётного гражданина. В 1889—1893 годах — гласный Московской городской думы. В 1894—1915 годах — председатель Московского городского попечительства о бедных Мясницкой части 1-го участка. С 1903 года — коммерции советник. С 1907 года — товарищ председателя Остоженской старообрядческой общины. В 1868 году женился на Александре Михайловне Селиверстовой (18.3.1846 — 15.9.1909) — из старинной московской купеческой старообрядческой семьи, дочери Московского купца III гильдии Таганной слободы Михаила Михайловича Селиверстова. Проживали они в Хамовнической части в Пуговишниковом переулке в своём доме. Из двух дочерей Павла умерла в младенчестве, а Анастасия вышла замуж за потомственного дворянина, надворного советника Сергея Васильевича Щепотьева (?—1917).
 Пётр Егорович Трындин (13.6.1852 — 30.3.1909)
 В 1894—1909 годах был членом Совета Московского городского попечительства о бедных Мясницкой части 1-го участка.Сначала состоял в купеческом семействе брата, а в 1896 году сам вступил в купечество: купец II гильдии. В 1900 году получил звание Потомственного почётного гражданина. В 1876 году женился на Татьяне Гордеевне Махоткиной (1853 — 10.12.1918), дочери Гордея Зиновьевича Махоткина, купца III гильдии из старейшего старообрядческого рода Варшавы. Имел девять детей, из которых до взрослых лет дожили шесть дочерей и сын Петр, ставший последним владельцем семейной фирмы. 
 Пётр Петрович Трындин (17.6.1886 — 27.11.1937)
 Родился в 1886 году в Варшаве, где проживали родители его матери. В 1897—1905 годах учился в московской Практической академии коммерческих наук, из которой был выпущен кандидатом коммерции с малой серебряной медалью. В июне 1907 года обратился к ректору Московского университета с прошением о зачислении его студентом естественного отделения физико-математического факультета (окончил его в 1911 году). В 1909 году, после смерти отца, стал вторым учредителем торгового дома и техническим директором фабрики. В 1910 году женился на Анне Алексеевне Воеводиной (12.7.1889 — 17.5.1930), родители которой Алексей Иванович и Анна Дементьевна Воеводины жили в Латвии в Латгалии и владели имением «Пылда». В 1913 году в Париже, где Анна Алексеевна в то время находилась на лечении, у них родился сын Николай. С июля 1915 года он стал председателем правления, созданного в 1914 году, торгово-промышленного товарищества на паях «Е. С. Трындина Сыновей в Москве». После революции, до 1928 года, он был техническим руководителем завода «Метрон» (бывшего Товарищества); затем работал заведующим техническим отделом Государственного треста точной механики. В июне 1931 года комиссия по «чистке» аппарата Треста объявила ему выговор и приняла решение о снятии его с административной руководящей работы. С 1932 года он работал в Наркомпросе, занимая должности начальника производственного отдела, а затем старшего консультанта в Главучтехпроме. В ноябре 1937 года арестован НКВД, постановлением Тройки при Управлении НКВД СССР по Москве и Московской области приговорен к расстрелу «за резкую контрреволюционную, фашистскую деятельность» и 27 ноября 1937 приговор был приведён в исполнение на Бутовском полигоне НКВД под Москвой; 27 июня 1989 года прокуратурой г. Москвы Пётр Петрович Трындин был реабилитирован.

Фирма «Е. С. Трындина С-вей» 

Фирма «Е. С. Трындина С-вей» была создана в 1869 году, на основе семейного предприятия Трындиных, Сергеем и Петром Егоровичами Трындиными. Если ранее, предприятие выпускало физические, геодезические и математические инструменты, принимало заказы на ремонт и наладку приборов, то теперь братья начали производить медико-хирургические инструменты. Для снабжения войск и военно-врачебных учреждений Трындины наладили изготовление хирургических инструментов и санитарных принадлежностей по образцам, утвержденным Военным ведомством, организовав постоянные поставки для Санкт-Петербургского хирургического инструментального завода, полковых лазаретов и госпиталей. В 1877-1878 годы она поставляла медицинское оборудование и хирургический инструмент на фронт и Трындины были награждены знаком Красного Креста «За Русско-турецкую войну». Фирма была комиссионером Общества русских врачей, инструментальной мастерской Московского военного округа и поставщиком многих больниц, полков, земств. «За приготовление отличных хирургических инструментов, за удачные усовершенствования в производстве и многолетнюю деятельность» она, в 1882 году, была удостоена золотой медали на Всероссийской художественно-промышленной выставке в Москве.

В сентябре 1884 году была открыта фабрика, оснащенная паровой машиной и 50-ю станками при 100 рабочих. Размещена она была в новом трёхэтажном каменном здании, построенном по проекту и под руководством архитектора Августа Вебера, который много строил для семьи Трындиных. Изображения новых зданий — фабрики (самой первой и крупнейшей в России) и магазина оптических и хирургических инструментов, Трындины стали размещать во всех своих информационных и рекламных материалах. При фабрике в 1885 году была создана первая в России ремесленная школа для подготовки специалистов по изготовлению хирургических, ветеринарных инструментов и физико-механических приборов, в которой жили и обучались 25 учеников. С 1880-х годов среди продаваемых фирмой астрономических инструментов — астролябий, солнечных часов, секстантов, октантов и т. п. появись телескопы. В это же время на здании фирмы по улице Большая Лубянка была устроена обсерватория, где проводилась демонстрация и наладка продаваемых здесь же в торговом зале астрономических приборов.

В этом же году 1884 году Трындины принимали участие во Всемирной выставке в Антверпене. За высокое качество изделий фирма получила почётный диплом, золотую и серебряную медали. В 1886 году, по ходатайству комитета Русского отдела выставки, братья Трындины были удостоены права изображать на своей продукции герб Российской империи.

На рубеже 1880-х — 1890-х годов фирма Трындиных проводила работы по установке различных электрических приборов и систем, в частности, систем молниезащиты на крупнейших зданиях (храм Христа Спасителя, Большой и Малый театры в Москве, Воскресенский собор Ново-Иерусалимского монастыря, обелиск «Коннетабль» в Гатчине и другие). В 1883-м за участие в строительстве московского храма Христа Спасителя Сергей и Пётр Егоровичи были награждены серебряными медалями в честь освящения храма.

В 1896 году фирма принимала участие во Всероссийской промышленной и художественной выставке в Нижнем Новгороде и вторично получила право изображения на выпускаемой продукции и рекламных материалах Государственного герба Российской империи.

К концу XIX века фирма состояла поставщиком таких крупных центров, как Межевая канцелярия в Москве, Школа топографов, Константиновский межевой институт, в то же время, обслуживая значительное количество начальных и средних учебных заведений. С фирмой сотрудничали известные русские астрономы В. К Цераский и П. К. Штернберг, под руководством которых было разработано нескольких конструкций штативов для телескопов и освоено их производство на фабрике.

К 1897 году на фабрике работало 175 рабочих, из них 25 подростков — учеников ремесленной школы. Фабрика действовала 270 рабочих дней в году и вырабатывала инструментов на сумму 250 тысяч рублей.

В июне 1902 года Сергей и Пётр Егоровичи Трындины зарегистрировали полное товарищество под маркой торгового дома «Е. С. Трындина Сыновей», основной капитал которого составил 200 тысяч рублей — по 100 тысяч рублей от каждого учредителя. В 1904 году фирма получила «Grand Prix» на Международной выставке гигиены, помощи раненым и медицины в Париже.

В 1903 году к зданию Торгового дома на Лубянке была пристроена левая часть, в которую из основного здания был перенесён магазин. На крыше магазина был возведён комплекс помещений, где разместилась новая общедоступная астрономическая обсерватория, в которой был установлен 6-дюймовый телескоп Рейнфельдера, вращавшийся с помощью часового механизма. Перед астрономическими наблюдениями проводились объяснения с демонстрацией фотографий небесных светил в отдельной учебной аудитории, снабженной новейшими астрономическими и физическими приборами. При обсерватории был устроен музей, в котором были собраны разные физические и астрономические приборы, представлявшие исторический интерес, там, например, были представлены первые виды телефонов, первые фонографы и т.д. Здесь также имелся кабинет для чтения.

В 1909 году обсерватория была передана в безвозмездное пользование московскому кружку любителей астрономии (с 1913 года — Московское общество любителей астрономии, первым пожизненным членом которого 29 марта 1908 года был избран П. Е. Трындин.

В 1914 году, для привлечения дополнительных средств, было создано торгово-промышленное товарищество на паях «Е. С. Трындина Сыновей в Москве», учредителями которого стали С. Е., П. П. и Т. Г. Трындины. Основной капитал в 800 тысяч рублей был разделён на 1600 паёв по 500 рублей каждый. С июля 1915 года председателем правления товарищества стал Пётр Петрович Трындин. К 1916 году товариществом была построена новая фабрика на 140 рабочих ( по другим сведениям — 300), оснащённая самыми современными станками и приобретён участок земли площадью два гектара в Хамовниках, для строительства фабрики с числом рабочих 500—600 человек; в связи с событиями 1917 года проект не был реализован.

После революции сначала управление производством было оставлено за П. П. Трындиным, но в течение 1920—1921 годов предприятие было национализировано: фабрика стала заводом экспериментальных и мерительных инструментов «Метрон», который в мае 1922 года вошёл в состав Государственного треста точной механики (вместе с предприятиями «Геофизика», «Авиаприбор», «Геоприбор» — бывшие «Швабе», «Рейнина» и «Таубер и Цветков»). К середине 1925 года специализацией завода стали только разработка и выпуск, главным образом, аналитических весов. С начала 1930-х годов «Метрон» был переведён на выпуск оборонной продукции, в частности, точных приборов для боевой авиации. В 1939 году он стал «Заводом № 214» Наркомата авиационной промышленности. В 1941 году эвакуирован в Свердловск, где в дальнейшем на его базе возник Уральский приборостроительный завод.

Примечания

Источники 
 
 Трындин Е. Н., Морозова С. Г. Фирма Трындиных: «… прилагать все силы к успеху и процветанию…» / Е. Н. Трындин, С. Г. Морозова ; М-во культуры Российской Федерации, Политехнический музей. - Москва : Политехнический музей, 2011. - 255 с.
 Челюканов А. Краткий очерк фирмы Е. С. Трындина С-вей по случаю 85-летия существования фирмы и 25-летия деятельности её представителей братьев С. Е. и П. Е. Трындиных. — М., 1894.

Ссылки 
 Род Трындиных
 Магазин и фабрика Трындиных
 Фирма Трындиных в истории Российской астрономии
 Фирма «Е. С. Трындина С-вей»
 Каталог волшебных фонарей и световых картин магазина физико-механиков Е. С. Трындина С-вей. — М., 1893.
 

Предприниматели Российской империи
Похороненные на Рогожском кладбище